Фри́кинг (, слияние слов phone и freak) — сленговое выражение, обозначающее взлом телефонных автоматов, телефонных сетей и сетей мобильной связи, с использованием скрытых от пользователя или недокументированных функций. Обычно фрикинг осуществляется для бесплатных звонков, пополнения личного мобильного счета.

Со временем внутриканальная служебная межстанционная сигнализация, которую часто взламывали фрикеры, была вытеснена в общие каналы, отделенные от потока передачи голоса (CCS, Common Channel Signalling), в частности в виде ОКС7 (SS-7, CCITT Signalling System No. 7), и многие фрикинг-устройства потеряли возможности незаконного вмешательства в межкоммутаторную сигнализацию для совершения актов мошенничества с оплатой голосовых вызовов.

История 

Фрикинг начал свою историю на рубеже конца 1960-х — начала 1970-х годов. Его зарождение связывают с незаурядными навыками американского незрячего подростка Джо Энгрессии, который научился очень точно воспроизводить звуковые сигналы телефонной линии с помощью обычного свиста. Комбинируя это умение с ловким манипулированием техническим персоналом, обслуживающим линию, Джо начал эксплуатировать телефонные сети для бесплатных звонков по всему миру. На первых порах фрикинг распространился в сообществе слепых подростков, затем им начали развлекаться молодые технические специалисты, которые для генерирования тональных телефонных сигналов использовали кустарные электросхемы, создаваемые в домашних условиях. Некоторые из этих самодельных устройств (на сленге тех времён — «коробок») получили ряд устойчивых неформальных наименований:
 «голубая коробка» () — устройство для генерирования системных управляющих сигналов и позволяющее делать звонки бесплатно,
 «чёрная коробка» () — устройство для бесплатного приёма телефонных звонков,
 «красная коробка» () — устройство для бесплатных звонков с платных телефонных аппаратов.

Это дало старт новому незаконному явлению — боксингу. Широкое распространение фрикинга и боксинга вместе с переходом от экспериментальных целей к мошенническим послужило тому, что на деятельность фрикеров обратили пристальное внимание федеральные надзорные органы. В результате ряд культовых фигур из фрикерской тусовки (например, Джон Дрейпер) оказались за решёткой.

Не так давно сформировалось мнение, что явление телефонного фрикинга в своём изначальном смысле постепенно ушло в прошлое вместе с естественной эволюцией технологической инфраструктуры коммуникационных сетей. Как следствие, в последние годы под фрикингом стали подразумевать получение несанкционированного доступа к различным телекоммуникационным линиям, системам сбора голосовой почты, сотовой связи, SMS-сообщений и т. п.

Примечания

Ссылки 
 
 https://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/02/whatever-happened-to-the-phone-phreaks/273332/
 http://www.slate.com/blogs/the_vault/2013/02/01/phone_phreaks_the_toy_whistles_early_hackers_used_to_break_into_the_phone.html
 http://www.pcworld.com/article/2995041/security/is-it-still-possible-to-do-phone-phreaking-yes-with-android-on-lte.html
 https://www.helpnetsecurity.com/2002/04/04/the-history-of-hacking-and-phreaking/